Tatjana Makarowa (pilotka) (1920-1944) – radziecka lotniczka wojskowa
 Tatjana Makarowa (pisarka) (1940-1974) – radziecka pisarka i scenarzystka